Lettland nahm das erste Mal bei den Olympischen Winterspielen 1924 teil. Nachdem die Nation von der Sowjetunion 1940 besetzt wurde, kandidierten die lettischen Athleten zwischen 1952 und 1988 bei den Olympischen Spielen für die Sowjetunion. Erst nach deren Auflösung und der Unabhängigkeit Lettlands 1991, kehrte die Nation 1992 zu den Spielen zurück und nahm seither an allen Spielen teil. Gesamt haben die lettischen Athleten 19 Medaillen in den Sommerspielen und 9 Medaillen in den Winterspielen gewonnen (sowjetisch-lettische Athleten ausgeschlossen).

Das Latvijas Olimpiskā Komiteja wurde zuerst 1922 gegründet und nochmals 1991 vom International Olympic Committee anerkannt.

Lettland hat sich noch nie als Austragungsort für die Olympischen Spiele beworben.

Lettische Teilnehmer bei Olympischen Spielen

Sommerspiele

Winterspiele

Winter-Jugendspiele

Medaillengewinner 
→ Siehe:  Liste der olympischen Medaillengewinner aus Lettland

Liste der Goldmedaillengewinner

Literatur 
 Ivars Ošiņš: Latvijas olimpiskais zelts, sudrabs, bronza. Lauku avīze 2008, ISBN 978-9984-827-07-0, S. 14–17.

Weblinks 
 
 

Lettland
!